Amerikai Egyesült Államok
 Skookumchuck, település Washington államban
 Skookumchuck, folyó Washington államban

 Kanada
 Skookumchuck, település Brit Columbia tartományban